Wolfsburg is een kreisfreie Stadt in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De stad ligt bij de Allerrivier aan het Mittellandkanaal, ten noordoosten van Braunschweig. De stad telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Wolfsburg is de hoofdzetel van het Volkswagen-concern.

Geschiedenis 
De stad is in 1938 door de nazi's gesticht als woonplaats voor de arbeiders van de autofabriek die hier werd gebouwd. In die fabriek zou de Kraft durch Freude-Wagen worden gemaakt. De stad werd simpelweg Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben genoemd. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp voorzag onder meer in een residentie voor Adolf Hitler en een brede boulevard waar Hitler na de overwinning van Duitsland op de rest van Europa de overwinningsparade zou afnemen.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de meeste plannen niet verwezenlijkt. De KdF-fabriek werd ingeschakeld voor de oorlogsindustrie. In plaats van KdF-Wagens voor de Duitse arbeiders rolden er Kübelwagens en Schwimmwagens van de band. In het reusachtige complex werden ook vliegtuigen en andere militaire uitrusting vervaardigd, voornamelijk door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Bij een bombardement op 11 april 1945 werd driekwart van het complex vernield.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad op 25 mei 1945 op aandringen van de Britse bezettingsautoriteiten omgedoopt tot Wolfsburg, naar het gelijknamige kasteel dat omstreeks 1300 op de oever van de Aller was gesticht. Het huidige kasteel op die plaats dateert van na 1600. Op 1 oktober 1951 werd de stad losgemaakt uit de Landkreis Gifhorn. Wolfsburg vormt sindsdien een Kreisfreie Stadt. In 1958 werd het stadhuis ingewijd. De stad groeide flink, vooral door een instroom van Italiaanse gastarbeiders.

In het kader van een bestuurlijke herindeling in Nedersaksen, werden in 1972 diverse omliggende dorpen en gemeenten bij de stad gevoegd, onder meer Fallersleben, de geboorteplaats van de dichter August Heinrich Hoffmann die bekend is geworden als Hoffmann von Fallersleben. Hij schreef de woorden van het Duitse volkslied (Das Lied der Deutschen).

Stadsdelen 

 Almke/Neindorf
 Barnstorf/Nordsteimke
 Brackstedt/Velstove/Warmenau
 Detmerode
 Ehmen/Mörse
 Fallersleben/Sülfeld
 Hattorf/Heiligendorf
 Hehlingen
 Kästorf/Sandkamp
 Mitte-West (Laagberg, Wohltberg, Hohenstein, Rabenberg, Eichelkamp, Klieversberg, Hageberg)
 Neuhaus/Reislingen
 Nordstadt (Kreuzheide, Tiergartenbreite, Teichbreite, Alt-Wolfsburg)
 Stadtmitte (Stadtmitte, Hellwinkel, Schillerteich, Heßlingen, Rothenfelde, Steimker Berg, Köhlerberg)
 Vorsfelde
 Wendschott
 Westhagen

Cultuur

Bezienswaardigheden 
De bezienswaardigheden zijn Autostadt (een themapark over auto's dat in 2000 is gelanceerd door het Volkswagen-concern), een planetarium, een museum voor kunst, het Kunstmuseum Wolfsburg (1994) en het Phæno Science Center.

Ter gelegenheid van de introductie van de vijfde generatie Volkswagen Golf in 2003, werd de stad van 25 augustus tot 10 oktober omgedoopt in Golfsburg.

Sport 
VfL Wolfsburg is de professionele voetbalclub van Wolfsburg en werd in 2009 Duits landskampioen. De club speelt haar wedstrijden in de Volkswagen-Arena. De naamgever van het stadion is aandeelhouder en een belangrijke financier van deze voetbalclub.

Partnersteden 
  Jiading (China)
  Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)

Geboren 
 Karin Janke (1963), atlete
 Eckhardt Schultz (1964), roeier
 Michael Knauth (1965), hockeyer
 Jonas Deumeland (1988), voetballer (doelman)

Galerij

Externe links 
  Website van de gemeente Wolfsburg
  Autostadt
  Kunstmuseum Wolfsburg